Chomutez (ukrainisch ; russisch Хомутец) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

Dörfer
 Chomutez (Myrhorod); Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod
 Chomutez (Schytomyr); Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr
Fluss
 Chomutez (Fluss); Nebenfluss des Chorol in der Oblast Poltawa